Самерфилд има више значења:
 Самерфилд (Мериленд)
 Самерфилд (Илиноис)
 Самерфилд (Канзас)
 Самерфилд (Охајо)
 Самерфилд (Северна Каролина)